Вера Звонарёва — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Акико Моригами — не защищала свой титул.

Посев 

  Вера Звонарёва (Титул)
  Шахар Пеер (Четвертьфинал)
  Виктория Азаренко (Финал)
  Катарина Среботник ''(Полуфинал)

<li> Карин Кнапп (Первый раунд)
<li> Михаэлла Крайчек (Первый раунд)
<li> Клара Закопалова (Полуфинал)
<li> Кайя Канепи (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

ECM Prague Open 2008